Santuario di Santa Maria Assunta – chiesa di Bresimo
 Santuario di Santa Maria Assunta – chiesa di Grassobbio
 Santuario di Santa Maria Assunta – chiesa di Monrupino
 Santuario di Santa Maria Assunta – chiesa di Varallo